Берестя́нка — кошик чи коробка з бересту.

Топоніми 
 Берестянка — село в Україні, в Бородянському районі Київської області
 Берестянка — колишній хутір, Новоград-Волинський район, Житомирська область, Українська РСР
 Берестянка — колишня колонія, Курненська волость, Новоград-Волинський повіт, Волинська губернія

Зоологія 
 Берестянка (Hippolais) — рід птахів родини Кропив'янкових, що включає (залежно від систематики) від 4 до 7 видів.

Див. також 
 Берестянки — село в Україні, в Балаклійському районі Харківської області.